Taquaral kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquaral (ort), São Paulo, 
 Taquaral (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar